Caotun () – gmina miejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Caotun w 2016 roku liczyła 98 431 mieszkańców – 48 658 kobiet i 49 773 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 33 011, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,98 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou